PCIF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 704 амінокислот, а молекулярна маса — 80 670.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки